Норт Либерти има више значења:
 Норт Либерти (Ајова)
 Норт Либерти (Индијана)